Madonia ist der Familienname folgender Personen:

Ezio Madonia (* 1966), italienischer Leichtathlet
Francesco Madonia (1924–2007), italienischer Mafiaboss
Luca Madonia (* 1957), italienischer Liedermacher